Јокдзонот има више значења:

 Јокдзонот (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Јокдзонот (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јокдзонот (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јокдзонот (Тискакалкупул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јокдзонот (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јокдзонот (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику